María Isabel Fernández Gutiérrez – ex judoka spagnola
 Luis Fernández Gutiérrez – ex calciatore spagnolo
 Víctor Manuel Fernández Gutiérrez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo